Stroïtsia most (Строится мост, Un pont se construit) est un film soviétique réalisé par Oleg Efremov et Gavriil Eguiazarov, sorti en 1965.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Gavriil Eguiazarov
 Décors : David Vinitski

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1965
Film dramatique soviétique